Топи:
 Топи — африканская антилопа
 «Топи» — российский сериал 2021 года
 Топи, Бамир (род. 1957) — президент Албании (2007—2012).

См. также 
 Топь
 Топь (фильм)